Barcelos (gemeente in Portugal), een gemeente in Portugal
 Barcelos (freguesia), een plaats in deze gemeente
 Barcelos (Amazonas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas